

Anno 
 641 o 641 a.C.

Codici 
 641 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Overberg, a Bredasdorp, nella regione Capo Occidentale, della Repubblica Sudafricana

Matematica 
 641 – numero